Ganzenmarkt (Bredevoort), een straat in het oude centrum van Bredevoort
 Ganzenmarkt (Gendringen), een straat in Gendringen
 Ganzenmarkt (Groenlo), een straat in Groenlo
 Ganzenmarkt (Oldenzaal), een straat in het centrum van Oldenzaal
 Ganzenmarkt (Ootmarsum), een straat in Ootmarsum
 Ganzenmarkt (Utrecht), een straat in het centrum van de Nederlandse stad Utrecht

Evenement
 Ganzenmarkt (Coevorden), een jaarlijks terugkerend evenement op de Markt in Coevorden